Vallendar bezeichnet:
 Vallendar, Stadt im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Vallendar im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Benedikt Vallendar (* 1969), deutscher Autor
 Marc Vallendar (* 1986), deutscher Politiker
 Willi Vallendar (* 1943), deutscher Jurist